Obří slalom mužů na Mistrovství světa v alpském lyžování 2021 se konal v pátek 19. února 2021 jako pátý a předposlední mužský závod světového šampionátu v Cortině d'Ampezzo. Kvalifikace se jela na sjezdovce Lino Lacedelli s jednodenním předstihem 18. února.  Úvodní kolo hlavního závodu na sjezdovce Labirinti odstartovalo v 10 hodin a druhá část na něj navázala od 13.30 hodin. Do soutěže včetně kvalifikace nastoupilo 160 slalomářů ze 63 zemí. 

Obhájcem zlata byl norský lyžař Henrik Kristoffersen, který obsadil deváté místo. Hlavní favorit na zlato Francouz Alexis Pinturault po prvním kole vedl s velkým náskokem, ale v poslední jízdě závodu upadl.

Medailisté 
Mistrem světa se stal 29letý Francouz Mathieu Faivre, který v Cortině navázal na vítězství z paralelního závodu. K titulu mu stačily čtvrté nejrychlejší časy v obou kolech. Na světových šampionátech získal třetí medaili a třetí zlatou, když ve Svatém Mořici 2017 byl členem vítězného francouzského týmu v soutěži družstev. Stal se tak prvním Francouzem od Jeana-Clauda Killyho z roku 1968, který vyhrál mistrovství světa či olympijské hry v této disciplíně.  

Se ztrátou šedesáti tří setin sekundy vybojoval stříbrný kov 30letý Ital Luca De Aliprandini, jenž si pódiové umístění zajistil druhým místem po úvodní části. Ze třetího individuálního startu v soutěži mistrovství světa si odvezl první cenný kov. V předchozí kariéře skončil v první desítce závodů Světového poháru pouze v obřím slalomu, nejlépe na čtvrtém místě.  

Bronz si odvezl 25letý Rakušan Marco Schwarz, jenž po zlatu z cortinské superkombinace vybojoval na probíhajícím mistrovství druhý kov a v rámci světových šampionátů celkově pátou medaili. V obřím slalomu vylepšil pátou příčku z Åre 2019. Za vítězem zaostal o osmdesát sedm setin sekundy. Po šestém místu z úvodní poloviny závodu si pódiové postavení zajistil druhým nejrychlejším časem ve druhém kole. Pro Rakousko tak získal jubilejní 300. medaili.

Výsledky

Kvalifikace

Reference 

Obří slalom mužů